O Complexo Desportivo Aníbal Franco, ou simplesmente Aníbal Franco, é um estádio de futebol localizado na cidade de Laranjeiras, no estado de Sergipe, pertence ao Governo Federal e tem capacidade para 3.000 pessoas. É utilizado como mando de campo para os jogos do clube local, o Laranjeiras Esporte Clube.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol do Brasil

Augusto Franco
Laranjeiras (Sergipe)